Habsburg Johanna (ismert még mint Ausztriai vagy Spanyolországi Johanna, , ; 1535. június 24. – 1573. szeptember 7.), a Habsburg-ház spanyol ágából származó spanyol infánsnő és osztrák főhercegnő, aki Portugáliai János Mánuellel kötött házassága révén Portugália trónörökös hercegnéje, I. Sebestyén portugál király édesanyja. 1554–1559 között bátyja, II. Fülöp király megbízásából Spanyolország megbízott régense.

Élete

Származása
Habsburg Johanna Kasztíliában született, az Avis-ház és a Habsburg-dinasztia tagjaként. Apja V. Károly német-római császár, anyja Portugáliai Izabella német-római császárné volt.

Anyai nagyapja I. Mánuel portugál király, nagyanyja pedig Aragóniai Mária hercegnő volt. 
Apai nagyapja I. Fülöp kasztíliai király, nagyanyja pedig II. Johanna kasztíliai királynő volt.

Az öt testvér közül csak hárman érték meg a felnőttkort, Fülöp infáns, a trónörökös (utóbb II. Fülöp király, 1554–58 között I. Mária angol királynő férje), Mária infánsnő (aki II. Miksa német-római császár felesége lett) és maga Johanna infánsnő.

Házassága 
1552-ben, 17 évesen nőül ment unokatestvéréhez, János Mánuel portugál királyi herceghez, III. János portugál király és Habsburg Katalin portugál királyné ötödik fiához, Portugália trónörököséhez. Házasságuk rövid életűnek bizonyult, mivel két év múlva, 1554. január 2-án a trónörökösné megözvegyült, amikor férje, a mindössze 16 esztendős János, valószínűleg tuberkulózis következtében, meghalt.

Hitvesének halálakor az asszony már nyolc hónapos terhes volt, és 1554. január 20-án megszületett Sebestyén herceg, aki felnővén nem apja, hanem apai nagyapja, III. János portugál király örökébe lépett a trónon. Születése reményt adott arra, hogy a portugál uralkodói dinasztia férfiágon nem hal ki egyhamar, valamint vigaszt nyújtott János királynak egyetlen fia elvesztése után.

Johanna infánsnő többé nem ment férjhez, és nem tért vissza Portugáliába, hogy látogassa gyermekét, habár rendszeresen írt fiának, és Sebestyén küldött magáról néhány portrét, hogy az özvegy hercegné legalább így megismerhesse őt, akit hároméves koráig III. János király nevelt. Nagyapja 1557-ben meghalt.

Johanna infánsnő Spanyolországban élte le élete hátralévő részét. 1554–1559 között az ország megbízott régense volt, e tisztségre bátyja, II. Fülöp király jelölte ki őt arra az időre, amíg ő maga, Tudor Mária királynő férjeként, Angliában tartózkodik.

Habsburg Johanna 1573. szeptember 7-én, 38 éves korában hunyt el.

Utódjának későbbi sorsa 
Egyetlen fia, Sebestyén öt évvel később, 24 évesen, nőtlenül és utódok nélkül halt meg Marokkóban, és így férfiágon kihalt az Avis-Beja ház.

</center>

Habsburg-ház, spanyol ág
Habsburgok a XVI. századig
Régensnők
1535-ben született személyek
1573-ban elhunyt személyek
16. századi személyek
Spanyol infánsnők